HIE steht für:
 Kodak HIE (Kodak High-Speed Infrared film), Schwarz/weiß-infrarot-Filmmaterial
 Highlands and Islands Enterprise, Regionalentwicklungsagentur der schottischen Regierung
 Holiday Inn Express, US-amerikanische Hotelkette innerhalb der InterContinental Hotels Group
 Hunan Institute of Engineering, chinesische Universität
 Mount Washington Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Whitefield (New Hampshire), Coös County (New Hampshire), New Hampshire

Hie ist der Familienname folgender Personen:
 Miriam Hie (* 1978), österreichische Moderatorin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Hie-Schrein
 Hye

Abkürzung